Тшебелино () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бытувский повят, Поморское воеводство. Население — 3710 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Дембница-Кашубска
 Гмина Кемпице
 Гмина Кобыльница
 Гмина Колчигловы
 Гмина Мястко

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Поморского воеводства